Blagovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Благово) :
Blagovo, village bulgare de l'obchtina de Choumen, situé dans l'oblast de Choumen ;
Blagovo, village bulgare de l'obchtina de Montana, situé dans l'oblast de Montana.